Mountville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mountville (Pennsylvania)
Mountville (South Carolina)